Insentiraja är ett släkte av rockor. Insentiraja ingår i familjen egentliga rockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga rockor
Insentiraja